Ulica 3 Maja – popularna nazwa ulic w Polsce.

Ulice:
 Ulica 3 Maja w Bielsku-Białej,
 Ulica 3 Maja w Chorzowie,
 Ulica 3 Maja w Częstochowie,
 Ulica 3 Maja w Gdańsku,
Ulica 3 Maja w Jędrzejowie,
 Ulica 3 Maja w Kaliszu,
 Ulica 3 Maja w Katowicach,
 Ulica 3 Maja w Lublinie,
 Ulica 3 Maja w Niepołomicach,
 Ulica 3 Maja w Oławie,
 Ulica 3 Maja w Poznaniu,
 Ulica 3 Maja w Rybniku,
 Ulica 3 Maja w Rzeszowie,
 Ulica 3 Maja w Sanoku,
 Ulica 3 Maja w Sosnowcu,
 Ulica 3 Maja we Włocławku,
 Ulica 3 Maja w Mikołowie.

Aleje:
 Aleja 3 Maja w Krakowie
 Aleja 3 Maja w Warszawie

3 Maja